Heftner ist der Familienname von

 Friedrich Heftner (* 1955), österreichischer Orgelbaumeister
 Herbert Heftner (* 1962), österreichischer Althistoriker